Ломоносов (), не путать с кратером Ломоносов на Марсе,  — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны, близко к западной границе лунного лимба. Название присвоено в честь русского учёного-естествоиспытателя, энциклопедиста, химика и физика Михаила Васильевича Ломоносова (1711 - 1765) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Жолио на западе-юго-западе; кратер Максвелл на севере (кратер Ломоносов частично перекрывает его южную часть); кратер Артамонов на востоке-юго-востоке и кратер Эдисон на юге. На востоке от кратера расположена цепочка кратеров Артамонова. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 90,7 км, глубина 2,8 км. 

Кратер Ломоносов имеет полигональную форму и умеренно разрушен. Вал с четко очерченной острой кромкой и сравнительно узким внутренним склоном террасовидной структуры, ширина внутреннего склона значительно меньше в северной части по сравнению с остальным периметром. У подножия северной и восточной части внутреннего склона видны следы обрушения пород. Высота вала над окружающей местностью достигает 1430 м, объем кратера составляет приблизительно 8200 км³. Дно чаши кратера затоплено темной базальтовой лавой, испещрено множеством мелких кратеров и отмечено фрагментами системы лучей кратера Джордано Бруно. Уровень поднятия лавы в чаше кратера сравнительно невысок благодаря чему сохранилась большая часть внутреннего склона.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

Галерея

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-8, Аполлона-14, Аполлона-15, Аполлона-16.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны